Nuevo Faisán kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Nuevo Faisán, Veracruz, ort, San Rafael, 
 Nuevo Faisán, Oaxaca, ort, Santa María Jacatepec, 

Robotskapade Mexikoförgreningar